Pointe de la Pilatte – montagna del Massiccio degli Écrins
 Refuge de la Pilatte – rifugio nel massiccio des Écrins
 Glacier de la Pilatte – ghiacciaio del massiccio des Écrins